Пушка́ро-Кладби́щенская — слобода, административный центр Кузнецкого сельсовета Лебедянского района Липецкой области.

В 1926 году, согласно данным переписи населения, это была слобода Пушка́рская со 1129 жителями . Позже к названию добавилось слово Кладби́щенская, так как рядом находится 2 кладбища: старое близ церкви Спаса Преображения, северо-восточнее слободы и новое — южнее слободы.

Пушкаро-Кладбищенская расположена в 2 км западнее города Лебедяни. Западнее слободы находятся земли Волотовского сельского поселения и деревня Васильевка.

Население

См. также 
Аналогичные названия имеют также слободы Покрово-Казацкая и Покрово-Инвалидная.

Примечания 

Населённые пункты Лебедянского района